Byfjord steht für mehrere Fjorde in Nordeuropa:

Norwegen: 
 Byfjord (Stavanger) – Fjord in Stavanger
 Byfjord (Bergen) – Fjord in Bergen
 Byfjord – ein anderer Name für den Kristiansandsfjord
 Byfjord – der innerste Teil des Tønsbergfjordes
 Byfjord – der innerste Teil des Lafjord in Flekkefjord

Schweden:
 Byfjord (Bohuslän) – Fjord in Bohuslän